

Sigle
C'est aussi un sigle qui signifie :
 Union Sportive Ouvrière de Mondeville, un club de basket féminin.
 Union des Sports Olympiques Montpelliérains, un club omnisports comprenant notamment une section football (ex-SOM) durant la Seconde Guerre mondiale.